Jean-de-Dieu Ngoma est né le . Après avoir été Président de l'UNHACO avant la conférence nationale et même après d'ailleurs, il est nommé Secrétaire d'état chargé des personnes handicapées (Gouvernement Yhomby) sous le mandat présidentiel de Monsieur Lissouba. Il est membre de l'organisation mondiale des personnes handicapées.

Personnalité politique congolaise (RC)
Ministre de la république du Congo